Mitter ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Mitter (* 1993), englischer Fußballspieler
 Andreas Mitter (* 1981), österreichischer Skisprungtrainer
 Armin Mitter (* 1953), deutscher Historiker
 Gerhard Mitter (1935–1969), deutscher Automobilrennfahrer
 Heinrich Mitter (* 1929), österreichischer theoretischer Physiker
 Wolfgang Mitter (1927–2014), deutscher Pädagoge